Carl Gustafsson (né le  à Puerto Rico en Colombie) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2007, il commence sa carrière avec le Djurgården Hockey dans l'Elitserien.

Le 18 mai 2014, il annonce qu'il met un terme à sa carrière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Djurgården Hockey || Elitserien ||34 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2008-2009 || Djurgården Hockey || Elitserien ||41 ||4 ||4 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Huddinge IK || Allsvenskan ||9 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Djurgården Hockey || Elitserien ||12 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Almtuna IS || Allsvenskan ||35 ||8 ||12 ||20 ||0 ||10 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
|2010-2011 || Rögle BK || Allsvenskan || 41 || 8 || 10 || 18 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 51 || 7 || 24 || 33 || 37||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 49 || 6 || 7 || 13 || 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Rosenborg IHK || GET-ligaen || 45 || 7 || 21 || 28 || 22 || 3 || 2 || 0 || 2 || 4

Notes et références 

Naissance en octobre 1989
Naissance en Colombie
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Rögle BK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du Almtuna IS